Isapo-Muxika, beter bekend als Crowfoot, een Indianen-opperhoofd
 Crowfoot (gletsjer), een gletsjer in het nationaal park Banff in de provincie Alberta in Canada
 Crowfoot (film), film uit 1995
 Crowfoot (band), Amerikaanse rockband
 Crowfoot Mountain (Alberta) in Alberta, Canada
 Crowfoot Mountain (British Columbia) in British Columbia, Canada